Veka steht für:
 Veka, Ort in Falkenberg
 Veka (Einheit), ehemalige Maßeinheit
 Veka (Schlossruine), schwedische Schlossruine

VEKA steht für:
 VEKA, deutsches Unternehmen

Siehe auch:
 Weka